Толу́мния () — род многолетних эпифитных и литофитных травянистых растений семейства Орхидные.

Аббревиатура родового названия — Tolu.

Большая часть видов распространены в Вест-Индии, один вид во Флориде. Обитают в равнинных и горных лесах.

Некоторые представители рода и гибриды с их участием популярны в комнатном и оранжерейном цветоводстве, а также широко представлены в ботанических садах.

Этимология и история описания 
Название роду дал Константэн Рафинеск в 1837 году, но «прижилось» оно только в XX веке.  Род назван по имени Толумния, прорицателя, сражавшегося на стороне Турна против Энея.

Морфологическое описание 
Растения от мелких до средних размеров.
 
Псевдобульбы небольшие или почти отсутствуют.

Побег с симподиальным типом нарастания, представляет собой веерообразную розетку листьев, которая после цветения, через несколько лет отмирает.

Листья жесткие, суккулентные, заостренные на конце, часто с пильчатым краем.

Цветоносы жесткие, часто ветвящиеся. Соцветие многоцветковое.

Цветки 1-3 см в диаметре, в окраске сочетаются желтый, коричневый, красный и белый цвета.

Губа значительно крупнее остальных листочков околоцветника, часто имеет сложное строение.

Виды 
Список видов (включая устаревшие названия) — по данным Королевских ботанических садов в Кью:

 Tolumnia acunae (M.A.Díaz) Nir, 2000 = Tolumnia tuerckheimii
 Tolumnia adamsii Sauleda, 1990 = Tolumnia bahamensis
 Tolumnia apiculata (Moir) Braem, 1986 = Tolumnia guttata
 Tolumnia arizajuliana (Withner & J.Jiménez Alm.) Ackerman, 1997
 Tolumnia bahamensis (Nash) Braem, 1986
 Tolumnia berenyce (Rchb.f.) Braem, 1986 = Tolumnia guttata
 Tolumnia borinquinensis Sauleda & Ragan, 1996 = Tolumnia variegata 
 Tolumnia calochila (Cogn.) Braem, 1986
 Tolumnia caribensis (Moir) Braem, 1986 = Tolumnia haitiensis
 Tolumnia caymanensis (Moir) Braem, 1986 = Tolumnia leiboldii
 Tolumnia compressicaulis (Withner) Braem, 1986
 Tolumnia concava (Moir) Braem, 1986 = Tolumnia pulchella
 Tolumnia cuneilabia (Moir) Braem, 1986 = Tolumnia guttata
 Tolumnia gauntlettii (Withner & H.P.Jesup) Nir, 1994
 Tolumnia guianensis (Aubl.) Braem, 1986
 Tolumnia guibertiana (A.Rich.) Braem, 1986
 Tolumnia gundlachii (C.Wright ex Griseb.) N.H.Williams & Ackerman, 2007
 Tolumnia guttata (L.) Nir, 1994
 Tolumnia haitiensis (Leonard & Ames) Braem, 1986
 Tolumnia hawkesiana (Moir) Braem, 1986 = Tolumnia sylvestris
 Tolumnia henekenii (M.R.Schomb. ex Lindl.) Nir, 1994 = Hispaniella henekenii
 Tolumnia intermedia (Bertero ex Spreng.) H.Dietr., 1988 = Tolumnia guianensis
 Tolumnia leiboldii (Rchb.f.) Braem, 1986
 Tolumnia lemoniana (Lindl.) Braem, 1986 = Tolumnia guianensis
 Tolumnia lucayana (Nash) Braem, 1986
 Tolumnia lyrata (Withner) Braem, 1986 = Tolumnia guibertiana
 Tolumnia moiriana (Osment) Braem, 1986 = Tolumnia guibertiana
 Tolumnia osmentii (Withner) Braem, 1986 = Tolumnia quadriloba
 Tolumnia prionochila (Kraenzl.) Braem, 1986
 Tolumnia pulchella (Hook.) Raf., 1837 
 Tolumnia pumilio (Rchb.f.) Hoehne, 1949 = Erycina pumilio
 Tolumnia pusilla (L.) Hoehne, 1949 = Erycina pusilla
 Tolumnia quadriloba (C.Schweinf.) Braem, 1986
 Tolumnia sasseri (Moir) Braem, 1986 = Tolumnia bahamensis
 Tolumnia scandens (Moir) Braem, 1986
 Tolumnia sylvestris (Lindl.) Braem, 1986
 Tolumnia tetrapetala (Jacq.) Braem, 1986 = Tolumnia guttata
 Tolumnia triquetra (Sw.) Nir, 1994
 Tolumnia tuerckheimii (Cogn.) Braem, 1986
 Tolumnia urophylla (Lodd. ex Lindl.) Braem, 1986
 Tolumnia usneoides (Lindl.) Braem, 1986
 Tolumnia variegata (Sw.) Braem, 1986
 Tolumnia velutina (Lindl. & Paxton) Braem, 1986

Охрана исчезающих видов 
Все виды рода Толумния входят в Приложение II Конвенции CITES. Цель Конвенции состоит в том, чтобы гарантировать, что международная торговля дикими животными и растениями не создаёт угрозы их выживанию.

В культуре 
Температурная группа от теплой до умеренной в зависимости от экологии вида.

Род широко распространен в культуре, особенно Tolumnia variegata (обычно под устаревшим названием Oncidium variegatum) .

Наиболее предпочтительна посадка на блок, возможна посадка в небольшую корзинку для эпифитов, пластиковый или керамический горшок. Субстрат — смесь сосновой коры средней фракции (кусочки от 0,5 до 1,0 см), перлита и древесного угля.

Не переносят застоя влаги в корнеобитаемой зоне. Между поливами, субстрат должен успеть полностью просохнуть. Плохо переносят засоление субстрата.

Относительная влажность воздуха от 40 % и выше, в зависимости от требований вида.

Наличие движения воздуха вокруг корневой системы способствует максимальному росту, а также уменьшает риск возникновения бактериальных и грибковых инфекций. Места содержания растений желательно оборудовать постоянно работающими вентиляторами.

Большинство видов в благоприятных условиях способны цвести дважды в год, многие гибриды могут цвести до трех раз в год.

Все виды рода Tolumnia легко скрещиваются между собой и с представителями рода Oncidium, что привело к созданию множества коммерческих гибридов.

Цветоносы не удаляют до их отмирания.

Искусственные первичные гибриды (грексы)

Названия и аббревиатуры искусственные межродовых гибридов (грексов) с участием представителей рода Tolumnia 
По данным The International Orchid Register.

 Aspaleomnia [Alm.] = Aspasia x Leochilus x Tolumnia
 Bramiltumnia [Bmt.] = Brassia x Miltonia x Tolumnia
 Cochlumnia [Ccl.] = Cochlioda x Tolumnia
 Comparumnia [Cmr.] = Comparettia x Tolumnia
 Cuitlumnia [Ctn.] = Cuitlauzina x Tolumnia
 Golumnia [Glm.] = Gomesa x Tolumnia
 Ilonara [Ilo.] = Gomesa x Rodriguezia x Tolumnia
 Ionumnia [Inm.] = Ionopsis x Tolumnia
 Leochilumnia [Llm.] = Leochilus x Tolumnia
 Leocidumnia [Lod.] = Leochilus x Oncidium x Tolumnia
 Leogolumnia [Lgn.] = Gomesa x Leochilus x Tolumnia
 Mountfordara [Mtf.]= Leochilus x Oncidium x Rodriguezia x Tolumnia x Zelenkoa
 Oncidumnia [Ocd.] = Oncidium x Tolumnia
 Ontolezia [Otz.] = Oncidium x Rodriguezia x Tolumnia
 Ontolglossum [Ogs.] = Odontoglossum x Oncidium x Tolumnia
 Onzelumnia [Ozn.] = Oncidium x Tolumnia x Zelenkoa
 Posadaara [Pad.] = Leochilus x Oncidium x Rodriguezia x Tolumnia
 Rhynchumnia [Rcm.] = Rhynchostele x Tolumnia
 Rodrumnia [Rrm.] = Rodriguezia x Tolumnia
 Savageara [Svg.] = Oncidium x Rodriguezia x Tolumnia x Zelenkoa
 Scelcidumnia [Sld.] = Oncidium x Scelochilus x Tolumnia
 Scelonia [Sln.] = Scelochilus x Tolumnia
 Toladenia [Tld.] = Macradenia x Tolumnia
 Tolassia [Tos.] = Brassia x Tolumnia
 Tolguezettia [Tgz.] = Comparettia x Rodriguezia x Tolumnia
 Toloncettia [Tnc.] = Comparettia x Oncidium x Tolumnia
 Toluandra [Tln.] = Galeandra x Tolumnia
 Tolucentrum [Tun.] = Tolumnia x Trichocentrum
 Toluglossum [Tgl.] = Odontoglossum x Tolumnia
 Tolutonia [Tut.] = Miltonia x Tolumnia
 Zelemnia [Zlm.] = Tolumnia x Zelenkoa
 Zelumguezia [Zgz.] = Rodriguezia x Tolumnia x Zelenkoa

Болезни и вредители

Примечания

Литература 
 Ежек Зденек, Орхидеи. Иллюстрированная Энциклопедия. Издательство: Лабиринт, 2005 г. ISBN 5-9287-1134-4
 Ackerman JD, Ward S, 1999, Genetic variation in a widespread, epiphytic orchid: where is the evolutionary potential? Syst. Bot. 24. (2): 282-291 
 Braem GJ, 1995, Tolumnia in the Caribbean Islands. Amer. Orchid Soc. Bull. 64. (2): 140-151 
 Luckel E, Fessel H, Roth J, 1993, Neues aus dem Department Systematik/Bestimmungszentrale. Orchidee 44. (4): (181)-(182) 
 Ackerman JD, Galarza Perez M, 1991, Patterns and maintenance of extraordinary variation in the Caribbean orchid, Tolumnia (Oncidium) variegata. Syst. Bot. 16. (1): 182-194 
 Sauleda RP, Adams RM, 1991, Florida orchids: taxonomic changes in Oncidium and Tolumnia. Fairchild Trop. Gard. Bull. 46. (3): 24-27 
 Sauleda RP, Adams RM, 1991, A reevaluation of the orchid genera Oncidium Swartz and Tolumnia Rafinesque in Florida. Orchid Dig. 55. (4): 167-170 
 Sauleda RP, Adams RM, 1990, The genera Oncidium Swartz and Tolumnia Rafinesque in Florida. Florida Orchidist 33. (4): 184-187, 213 
 Sauleda RP, Adams RM, 1989, The orchid genera Oncidium Sw. and Tolumnia Raf. in Florida. Rhodora 91. (866): 188-200 
 Diaz MA, 1987, Una nueva subespecie de Orquideas de Cuba oriental. Rev. Jard. Bot. Nacion. Univ. Habana 8. (2): 17-20 
 Braem GJ, 1986, Tolumnia: Der neue, aber doch alte, Name fur die "Variegaten Oncidien". Orchidee, 37. (2): 55-59

Ссылки 
 
 Видовые очерки и фотографии на сайте Internet Orchid Species Photo Encyclopedia 
 Таксономия рода Tolumnia на сайте Tropicos 

Орхидные
Флора Центральной Америки
Комнатные растения